Варивончик Анатолій Миколайович (* 1959) — білоруський і радянський хокеїст, нападник.
 Варивончик Анатолій Михайлович (* 1956) — білоруський хокеїст і тренер. Майстер спорту СРСР. Заслужений тренер Білорусі.
 Варивончик Віталій Олександрович (* 1972) — білоруський футболіст, воротар, футбольний тренер.
 Варивончик Денис Віталійович (* 1970) — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.
Білоруські прізвища